Der Begriff Vollgeschoss hat unterschiedliche Bedeutungen:

 Bei Gebäuden ist ein Vollgeschoss in den Bauordnungen der Bundesländer definiert, siehe Geschoss (Architektur)#Vollgeschoss 
 Bei Schusswaffen ist das Vollgeschoss ein spezielles Projektil, siehe Projektil#Vollgeschoss